Mirković ist der Familienname folgender Personen:

 Dragana Mirković (* 1968), serbische Sängerin
 Filip Mirković (* 1988), serbischer Eishockeyspieler
 Miško Mirković (* 1966), serbischer Fußballspieler 
 Nataša Mirković (* 1972), bosnische Sängerin und Schauspielerin
 Slađana Mirković (* 1995), serbische Volleyballspielerin
 Zoran Mirković (* 1971), serbischer Fußballspieler und -trainer